

Geografia
 Rotella – comune italiano della provincia di Ascoli Piceno

Persone
 Carlo Rotella (...) – scrittore statunitense
 Franco Rotella (1966-2009) – calciatore italiano
 Mimmo Rotella (1918-2006) – artista italiano
 Pasquale La Rotella (1880-1963) – compositore italiano

Zoologia
Argalista rotella – lumaca di mare della famiglia delle Colloniidae
Homalopoma rotella – lumaca di mare della famiglia delle Colloniidae
Microgaza rotella – lumaca di mare della famiglia delle Solariellidae

Altro
 Rotella - un tipo di scudo di forma circolare
 Rotella – termine utilizzato in araldica per indicare una figura a foggia di scudetto circolare
 Rotella tagliapizza – utensile utilizzato per tagliare le pizze
 Rotella tagliapasta – utensile analogo al suddetto specifico per il taglio della sfoglia
 Rotella di modulazione – dispositivo fisico acustico